História
Floriano Peixoto — militar e político brasileiro, segundo presidente da República Federativa do Brasil
Marco Ânio Floriano — imperador romano do século III

Geografia
Floriano (Piauí) — município brasileiro do estado do Piauí
Floriano (Barra Mansa) — distrito do município brasileiro de barra Mansa, Rio de Janeiro
Floriano (Maringá) — distrito do município brasileiro de Maringá, Paraná

Outros
 Rodovia Floriano Rodrigues Pinheiro

Desambiguações de antropônimos